Radia steht für:

 Radia (Netzwerk), internationaler Zusammenschluss von Hörfunksendern zur Produktion von Radiokunst
 einen Markennamen des ehemaligen Automobilherstellers L’Automotrice
 im Computerbereich eine Software-Verteilverfahren und -Tool von HP; ehemals Novadigm, siehe HP Client Automation Software